Kalon (verffabrikant), een Britse verffabrikant die later opging in het bedrijf SigmaKalon
kalön, een minister in historisch Tibet, zie:
kalön tripa, eerste minister 
lijst van ministers in Tibet